Vernissage steht für:

 Vernissage, Eröffnung einer Kunstausstellung
 Vernissage (Band), deutsche Band
 Vernissage (Zeitschrift), österreichisches Kunstmagazin